Milorad Pavić (1921–2005) szerb labdarúgó
 Milorad Pavić (1929–2009) szerb író